Urschöpfung bezeichnet:
 den ersten Schöpfungsakt beziehungsweise das Ergebnis dieses ersten Schöpfungsaktes
 in der Linguistik ein Wort, das neu gebildet wurde und dabei nicht auf bedeutungstragenden Elementen der Sprache beruht, siehe Neuschöpfung

Siehe auch: